Wahn steht für:

 Wahn, Wahnvorstellungen (Psychologie)
 Wahnsinn, ein geistiger Ausnahmezustand als soziokulturelles Phänomen
 Wahn (Roman), Roman von Stephen King

Wahn, geographische Begriffe:
 Köln-Wahn, ein Stadtteil von Köln 
 Flughafen Köln/Bonn, früher Köln-Wahn
 Wahn (Hümmling), ehemalige Ortschaft im damaligen Landkreis Aschendorf-Hümmling, heute Landkreis Emsland
 Wahn (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lathen-Wahn, Ortsteil der Gemeinde Lathen, Landkreis Emsland

Wahn ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Wahn (1851–1927), deutscher Architekt und kommunaler Baubeamter
 Walter Wahn, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wan